Ригойтия (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 16,42 км². Население — 529 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

История 
Город основан в 1376 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Rigoitia en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Населённые пункты Бискайи